Neuland ist der Name folgender Orte:
 in Hamburg
 Hamburg-Neuland, Stadtteil in Hamburg
 in Niedersachsen
 Neuland, Ort in der Gemeinde Barßel im Landkreis Cloppenburg, siehe Neuland (Barßel)
 Neuland, Ort in der Gemeinde Bösel im Landkreis Cloppenburg, siehe Neuland (Bösel)
 Neuland, Ortsteil der Stadt Buxtehude im Landkreis Stade, siehe Neuland (Buxtehude)
 Neuland, Ort in der Gemeinde Engelschoff im Landkreis Stade, siehe Neuland (Engelschoff)
 Neuland, Ort in der Gemeinde Wischhafen im Landkreis Stade
 in Nordrhein-Westfalen
 Neuland, Ortschaft in der Stadt Leichlingen (Rheinland) im Rheinisch-Bergischen Kreis, siehe Neuland (Leichlingen)
 Neuland, Ort in der kreisfreien Stadt Remscheid, siehe Neuland (Remscheid)
 in Schleswig-Holstein
 Neuland, Ort in der Gemeinde Bovenau im Kreis Rendsburg-Eckernförde, siehe Neuland (Bovenau)
 Neuland, Ort in der Gemeinde Glasau im Kreis Segeberg, siehe Neuland (Glasau)
 in Polen
 Neuland (Wüstung), ehemaliger Wohnplatz in der Gemeinde Wartekow im Kreis Kolberg-Körlin, heute in der Woiwodschaft Westpommern
 in Tschechien
 Dolní Novina (Böhmisch Neuland), Ort in Tschechien
 Novina (Kryštofovo Údolí), Ort im Okres Liberec
 Noviny pod Ralskem (Neuland am Rollberge), Ort im Okres Česká Lípa
 Ostré, Ortsteil von Úštěk im Okres Litoměřice
 in Südamerika
 Neuland, Siedlung deutschstämmiger Mennoniten in Paraguay, siehe Kolonie Neuland
 Neuland (Belize)

Neuland steht für:
 Neuland. Ein Blatt für die geistig höher strebende weibliche Jugend, Zeitschrift des Neulandbundes
 Neuland (2007), deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2007 von Daniel Kunle und Holger Lauinger
 Neuland (2013), schweizerischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2013 von Anna Thommen über junge Asylbewerber
 Neuland (Band), Rockband aus München
 Landgewinnung, ein für den Ackerbau urbar gemachtes Gebiet
 Neuland (Hans Dominik), eine Erzählung von Hans Dominik aus dem Jahr 1917
 Neuland (Haus), Heimvolkshochschule in Bielefeld-Sennestadt
 Neuland (Lernmittelanbieter), Anbieter von Lernwerkzeugen und Raumkonzepten
 Neuland (Marke), ein Label für Fleisch aus artgerechter Tierhaltung des gleichnamigen Fachverbandes
 ehemaliger Technik-Podcast von Sascha Pallenberg und Carsten Knobloch
 Neuland (Schriftart), eine Druckschrift von Rudolf Koch (1923)
 Neuland (Schule), ein Typ von Privatschulen
 Neuland (Turgenew), Roman (1877)
 Neuland Wohnungsgesellschaft, ein Unternehmen in Wolfsburg
 Neuland-Saga, SciFi-Roman-Reihe (2011 ff.) von Harald Kaup
 Neuland-Verlag, eine Verlagsgesellschaft in Geesthacht
 Internet, als satirische Bezeichnung nach dem Satz des Jahres 2013 von Angela Merkel
 Leuchtturm Neuland, Kulturdenkmal in Behrensdorf an der Ostsee
 Neuland-Park, eine Parkanlage in Leverkusen

Neuland ist der Name folgender Personen:
 Alfred Neuland (1895–1966), estnischer Gewichtheber
 Eva Neuland (* 1947), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Fritz Neuland (1889–1969), deutscher Rechtsanwalt
 Wilhelm Neuland (1806–1889), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Bund Neuland
 Neuenland
 Neuenlande
 Das neue Land
 Neue Länder
 Neue Landschaft
 Newland
 Schloss Neuland
 Tatort: Neuland